Джудикери-сквер ():

 Джудикери-сквер — район Вашингтона 
 Джудикери-сквер — станция Вашингтонского метро